Damn Yankees (band), een Amerikaanse hardrockband
Damn Yankees (film), een Amerikaanse muziekfilm
Damn Yankees (musical), een Broadway musical